Senožete (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Senožete (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško